Wyniki Grand Prix Niemiec, dwunastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.

Lista startowa

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|5
| Michael Schumacher
|10-67
|align="center"|58
|-
|align="center"|3
| Kimi Räikkönen
|1-9
|align="center"|9
|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
http://www.formula1.com
http://www.formula1.pl

2006
Niemcy
2006 w Niemczech